Vij : conte fantastique de Nicolas Gogol ;
 Vij ; film russe réalisé par Vassili Gontcharov, sorti en 1909 ;
 Vij : film soviétique réalisé par Constantin Erchov et Gueorgui Kropatchev.

Voir aussi 
 , une trilogie cinématographique sortie en 2018-2019 ;
 La Légende de Viy (Вий), film d', sorti en 2014 ;